Een verkeersweg:
 N461 (België)
 N461 (Frankrijk)
 N461 (Nederland), zie Provinciale weg 461

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing